Marc-Édouard Vlasic, född 30 mars 1987 i Montréal i Québec, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare (back) som sedan 2006 spelar i NHL-laget San Jose Sharks. Vlasic valdes av Sharks i den andra rundan (som nummer 35 totalt) av 2005 års NHL Entry Draft. Efter draften spelade Vlasic sin tredje och sista säsong med  Remparts de Québec  i LHJMQ och noterades för 73 poäng (16 mål och 57 assist på 66 matcher. Under sin proffskarriär har Vlasic fått smeknamnet Pickles. 

Vlasic skrev kontrakt med San Jose Sharks den 2 juni 2006, och spelade sedan 81 av 82 grundseriematcher för klubben under säsongen 2006-2007. Efter säsongen blev han, tillsammans med lagkamraten och backkollegan Matt Carle, uttagen i NHL All-Rookie Team. Det var första gången två backar från samma klubb blev uttagna till All-Rookie Team under samma säsong sedan Nicklas Lidström och Vladimir Konstantinov säsongen 1991-1992.

Vlasic debuterade i det kanadensiska landslaget under VM 2009 då Kanada tog silver efter att ha förlorat mot Ryssland i finalen. Vlasic var med och förde det kanadensiska laget till guld vid de olympiska vinterspelen i Sotji 2014. 

Han är kusin med Alex Vlasic, som själv spelar i Chicago Blackhawks i NHL.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Födda 1987
Män
Levande personer
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i Worcester Sharks
Kanadensiska olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Kanada
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Spelare valda i NHL Entry Draft 2005
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft
Spelare i Remparts de Québec
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Montréal
Spelare i Lions de West Island